Асен Аврамов може да се отнася за:

 Асен Аврамов (1900 – 1968), български общественик
 Асен Аврамов (р. 1961), български композитор